Termenul „Valea Iadului” se poate referi la:

 Valea Iadului, Bihor, localitate din România
 Höllental (Wetterstein) (Valea Iadului), o vale din masivul Wettersteingebirge, Germania
 Höllental (Frankenwald) o porțiune din Valea lui Selbitz (afluent a lui Saale)
 Höllental (Hessen) vale situată între Berkatal și Eschwege
 Höllental (Niederösterreich) vale situată între Schneeberg și Rax, Austria
 Höllental (Schwarzwald) din Parcul Național Schwarzwald lângă Freiburg im Breisgau